Il doppio del torneo di tennis Timișoara Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniel Muñoz de la Nava e Ruben Ramirez-Hidalgo che hanno battuto in finale Adrian Cruciat e Florin Mergea 3-6, 6-4, [11-9].

Teste di serie 

 Daniel Muñoz de la Nava /  Ruben Ramirez-Hidalgo (Campioni)
 Adrian Cruciat /  Florin Mergea (finale)

 Dusan Karol /  Jaroslav Pospíšil (primo turno)
 Carlos Poch-Gradin /  Pablo Santos (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Timișoara Challenger 2008